Олешнянська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Олешнянська сільська рада — Сумська область, Охтирський район
 Олешнянська сільська рада — Чернігівська область, Ріпкинський район